Берёзовская ГРЭС (Белоруссия) — электростанция в городе Белоозёрске в Белоруссии.
 Берёзовская ГРЭС (Россия) — электростанция в городе Шарыпово в России.